

Ноґат — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ноґат — село в гміні Ґроново-Ельблонзьке Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства